Göran Rothman
 Rothmann - bairro do município de Igrejinha.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos